37. længdegrad kan henvise til:

 37. vestlige længdekreds
 37. østlige længdekreds